Георги Димитров је гимназија у Скопљу, општина Карпош   Назив је добила по македонском револуционару Георги Димитрову.

Историја 

Гимназија је изграђена 1964. године након катастрофалног земљотреса који је погодио град 1963. године, уз помоћ бугарске владе и школованих средњошколаца до 1984. године када су почеле реформе у образовном систему. 1989. године школа је функционисала као школски центар и у њој су били смештени ученици дрвнопрерађивачке струке. Године 1989. одваја се дрвнопрерађивачка струка као специјална школа под називом „Георги Димитров“. 1998. године поново је уведено средњошколско образовање, а 2000. године и шумарска струка.

Познате личности које су били ученици у овој гимназији 

 Бранко Црвенковски – бивши председник
 Влатко Стефановски - познати македонски гитариста
 Васил Тупурковски - професор и политичар
 Игор Џамбазов - уметник, шоумен, радио, ТВ водитељ и музичар

Референце

Спољашње везе 

 http://georgidimitrov.info:  (НОВО) Мрежни сајт школе
 Званичан сајт Министарства просвете и науке
Општина Карпош
Образовање у Скопљу